Federació Luxemburguesa de Tennis, màxima institució reguladora del tennis a Luxemburg
 Front d'Alliberament del Txad (del seu nom en francès Front de Libération du Tchad), grup insurgent històric del Txad, antecessor del Frolinat